Raven – zespół heavymetalowy
 Raven – postać fikcyjna, członkini Teen Titans, pojawiająca się w komiksach wydawanych przez DC Comics
 Raven – trik iluzjonistyczny
 Raven – amerykański wrestler
 Raven – jednostka osadnicza w USA, w stanieWirginia, hrabstwie Russell
 test matryc Ravena – jeden z testów inteligencji
 John Carlyle Raven – autor testu
 Raven Software – amerykańskie przedsiębiorstwo informatyczne
 Świat Raven – serial
 RQ-11 Raven – bezzałogowy statek latający produkcji amerykańskiej

Zobacz też 

 The Raven
 Ravens